Cedro-verdadeiro é o nome vulgar das seguintes plantas:
As árvores do género Cedrus.
Cedrela fissilis, da família das Meliaceae - o mesmo que acaiacá.

Desambiguação